Куп европских шампиона у рагбију 2010/11. из спонзорских разлога познат и као "Хајникен куп" 2010/11. (службени назив: -{2010–11 Heineken Cup}-) је било 16. издање овог најелитнијег клупског рагби такмичења Старог континента. Учествовало је 24 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 6 група. На крају је Ленстер победио Нортхемптон у Кардифу и тако по други пут освојио титулу првака Европе.

Учесници 

 Аирони 
 Бенетон Тревизо (рагби јунион) 
 Олимпик Биариц 
 Тулуз (рагби јунион) 
 Олимпик Кастр 
 Клермон (рагби јунион) 
 Рагби клуб Тулон 
 Перпињан 
 Расинг 92 
 Бат (рагби јунион) 
 Сараценс 
 Лондон Ајриш 
 Воспс 
 Лестер тајгерси 
 Нортхемптон Сеинтс 
 Манстер рагби 
 Ленстер рагби 
 Алстер рагби 
 Единбург рагби 
 Глазгов вориорси 
 Оспрејс 
 Кардиф Блуз 
 Скарлетс 
 Њупорт Гвент Дрегонс

Групна фаза 
24 екипе подељене су биле у 6 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су првопласиране екипе и 2 најбоље другопласиране. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике.

Жреб је одржан 8. јуна 2010. О повлашћеним екипама у жребу одлучивала је европска клупска рагби ранг листа. Трећа, четврта и пета најбоље другопласирана екипа обезбедиле су место у нокаут фази европског челинџ рагби купа 2010-2011. Групна фаза се играла од 8. октобра 2010, до 23. јануара 2011.

После шест кола у нокаут фазу купа шампиона отишли су Нортхемптон, Ленстер, Перпињан, Биариц, Тулуз и Тулон као првопласирани и Лестер и Алстер као најбољи другопласирани клубови. Воспси, Клермон и Манстер су најставили такмичење у челинџ купу.

Група 1 

Нортхемптон - Кастр 18-14

Кардиф - Единбург 18-17

Кастр - Кардиф 27-20

Единбург - Нортхемптон 27-31

Кастр - Единбург 21-16

Нортхемптон - Кардиф 23-15

Единбург - Кастр 24-22

Кардиф - Нортхемптон 19-23

Кардиф - Кастр 14-9

Нортхемптон - Единбург 37-0

Кастр - Нортхемптон 12-23

Единбург - Кардиф 14-21

Група 2 

Ленстер - Расинг 92 38-22

Клермон - Сарасенс 25-10

Расинг 92 - Клермон 16-9

Сарасенс - Ленстер 23-25

Сарасенс - Расинг 92 21-24

Клермон - Ленстер 20-13

Расинг 92 - Сарасенс 14-19

Ленстер - Клермон 24-8

Клермон - Расинг 92 28-17

Ленстер - Сарасенс 43-20

Расинг 92 - Ленстер 11-36

Сарасенс - Клермон 14-24

Група 3 

Тулон - Оспрејс 19-14

Лондон ајриш - Манстер 23-17

Оспрејс - Лондон ајриш 27-16

Манстер - Тулон 45-18

Манстер - Оспрејс 22-16

Лондон ајриш - Тулон 13-19

Оспрејс - Манстер 19-15
 
Тулон - Лондон ајриш 38-17

Лондон ајриш - Оспрејс 24-12

Тулон - Манстер 32-16

Манстер - Лондон ајриш 28-14

Оспрејс - Тулон 29-17

Група 4 

Алстер - Аирони 30-6

Бат - Биариц 11-12

Аирони - Бат 6-22

Биариц - Алстер 35-15

Алстер - Бат 22-18

Аирони - Биариц 28-27

Биариц - Аирони 34-3

Бат - Алстер 22-26

Бат - Аирони 55-16

Алстер - Биариц 9-6

Аирони - Алстер 6-43

Биариц - Бат 26-19

Група 5 

Бенетон - Лестер 29-34

Скарлетс - Перпињан 43-34

Перпињан - Бенетон 35-14

Лестер - Скарлетс 46-10

Перпињан - Лестер 24-19

Скарлетс - Бенетон 35-27

Бенетон - Скарлетс 15-38

Лестер - Перпињан 22-22

Бенетон - Перпињан 9-44

Скарлетс - Лестер 18-32

Лестер - Бенетон 62-15

Перпињан - Скарлетс 37-5

Група 6 

Глазгов - Њупорт 21-13

Тулуз - Воспс 18-16

Њупорт - Тулуз 19-40

Воспс - Глазгов 38-26

Глазгов - Тулуз 16-28

Њупорт - Воспс 16-23

Тулуз - Глазгов 36-10

Воспс - Њупорт 37-10

Тулуз - Њупорт 17-3

Глазгов - Воспс 20-10

Њупорт - Глазгов 16-23

Воспс - Тулуз 21-16

Челинџ Куп 2010—2011 

Воспси, Клермон (рагби јунион) и Манстер рагби су такмичење наставили у нокаут фази купа европских изазивача у рагбију.

Завршница такмичења 

Жреб за нокаут фазу купа шампиона одржан је у Енглеској 23. јануара 2011. Ленстер је на путу до финала победио Лестер у четвртфиналу и Тулуз у полуфиналу, а Нортхемптон је елиминисао Алстер и Перпињан. Финале је одиграно у Велсу где је рагби национални спорт. На стадиону "Миленијум" пред више од 72 000 гледалаца, Ленстер је после великог преокрета победио Нортхемптон са 33-22 (полувреме 6-22) и тако по други освојио титулу првака Европе. Играч финале је био Џони Секстон (2 есеја, 3 претварања, 4 казне).

Финале

Индивидуална стастика 

Највише поена

 Џони Секстон 138, Ленстер рагби 
 Стивен Милер 101, Нортхемптон Сеинтс 
 Давид Скрела 94, Тулуз (рагби јунион)

Највише есеја

 Пол Дигин 6, Нортхемптон Сеинтс
 Џони Секстон 5, Ленстер рагби
 Бен Фоден 4, Нортхемптон Сеинтс

Референце 

Сезоне купа европских шампиона у рагбију
Рагби у 2010.
Рагби у 2011.